De Walzenmühle is stroomafwaarts de zevende molen in het Siebenmühlental, het beekdal van de Reichenbach, ten zuiden van Stuttgart, in het zuidwesten van Duitsland. De molen valt onder de Stetten auf den Fildern, een stadsdeel van Leinfelden-Echterdingen. De Walzenmühle ligt aan het Bondswandelpad, een voormalig spoortracé door het dal, op een hoogte van 367 meter boven NAP. In de molen werd tot 1930 graan tot meel gemalen.

Geschiedenis 
De Walzenmühle wordt voor het eerst in genoemd in het Württembergse boek van boshuizen uit 1383 onder de naam Hagdorn-Mühle. In 1707 wordt de molen herbouwd door Elias Wolff, die daarvoor pachter was van de verderop gelegen Kochenmühle en later de bezitter werd van de aan de andere kant gelegen Schlösslesmühle. De huidige naam stamt van de familie Walz, die tussen 1759 en 1842 de korenmolen bestiert. In deze periode wordt door de landmeting bepaald dat de molen niet meer op de marke van Steinenbronn ligt maar op die van Stetten auf den Filsten. In 1996 is het oude molengebouw afgebroken. De Walzenmühle is sinds 1964 in particulier bezit van de familie Limbächer. Zij hebben  het hele complex uiterlijk laten harmoniseren in kleuren, vormen en elementen door architect Werner Stoll uit Schönaich.

Paardenbedrijf 
Tegenwoordig is “Hofgut Walzenmühle” een manege waar ook paarden gefokt worden. De vader van de huidige eigenaar, Fritz Limbächer, was een gepassioneerd paardenfokker. Eigenaar Klaus Limbächer was al jong in het juniorkader, later kampioen van Baden-Württemberg en tweede in de 'samengestelde wedstrijd', SGW (vroeger military genoemd). Tegenwoordig is hij kaderlid bij de SGW en springruiter. Zijn vrouw Christina Limbächer is een veelzijdig ruiter met als richting dressuur. Dochter Céline houdt zich ook serieus met paardrijden bezig, in dressuur, springen en SGW.

Externe adressen 
 De eigen presentatie van de Walzenmühle
 De Walzenmühle in het Siebenmühlental

Molen in Baden-Württemberg
Watermolen in Duitsland
Leinfelden-Echterdingen